C5H8O2 – formula molecolare dell'acetilacetone
C5H8O2 – formula molecolare dell'acido angelico
C5H8O2 – formula molecolare del delta-valerolattone
C5H8O2 – formula molecolare del metacrilato di metile

Formule molecolari